McLean Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 McLean Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 McLean Island, Saskatchewan, ö, 
 McLean Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar